Cyron – cavallo da corsa
 Amatus Cyron – politico tedesco
 Ruth Cyron – scrittrice tedesca
 Ryszard Cyroń – ex calciatore polacco